Spinostropheus est un genre éteint de dinosaures théropodes carnivores de l'infra-ordre des cératosauriens datant du Jurassique et retrouvé au Niger.

Historique 
En 1959, Albert-Félix de Lapparent récupère des fossiles près de Oued Timmersöi, à l'ouest d'In Tedreft dans le désert d'Agadez. L'année suivante, il décrit l'espèce Elaphrosaurus gautieri.

En 2004, Paul Sereno, John Wilson et John Conrad créent le genre Spinostropheus et renomment l'espèce Spinostropheus gautieri.

L'holotype, MNHN 1961-28, a été trouvé dans une strate de la formation géologique de Tiourarén datée du Bathonien à l'Oxfordien. À l'époque, De Lapparent avait présumé que cette strate était datée du Crétacé inférieur.

Étymologie 
Le nom générique est tiré du latin spina (« épine ») et du grec στροφεύς (stropheus, « vertèbre »).
Le nom spécifique est donné en l'honneur de Francis Gautier.

Description 
Sa taille est estimée à  de longueur pour une masse d'environ .

Classification 
En 2002, une analyse cladistique effectuée par Sereno  placent Spinostropheus dans un groupe frère avec Abelisaurus. 

Cette attribution est réfutée en 2008 par M. Carrano et S. Sampson qui classent Spinostropheus comme un cératosaure basal, en dehors des Neoceratosauria et plus près dans l'arbre évolutif de Elaphrosaurus.

Les analyses phylogénétiques réalisées en 2012 et 2017, respectivement par Diego Pol et Oliver W. M. Rauhut et S. Wang , confirment cette position basale parmi les cératosauriens. À la différence de Diego Pol et Oliver W. M. Rauhut, S. Wang  le considèrent comme un membre de la famille des Noasauridae, le plus basal d'entre eux, comme indiqué dans leur cladogramme ci-dessous :

Notes et références

Références

Références taxinomiques

Voir aussi

Annexes

Article connexe 
 Liste de dinosaures
 Formation de Tiourarén

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Saurischien non avien (nom scientifique)
Ceratosauria
Dinosaure du Jurassique
Dinosaure d'Afrique
Taxon fossile décrit en 2004